Неготино — топоним.

Македония 
 Неготино — город.
 Неготино — община.

Россия 
 Неготино — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Неготино — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 
 Неготин